Ел Себадал има више значења:

 Ел Себадал (Сингилукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Себадал (Куернавака), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ел Себадал (Коскоматепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Себадал (Ла Перла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику